Cutato steht für:

 Cutato (Angola), Verwaltungseinheit
 Cutato (Fluss) in Angola